Pierre-Hugues Herbert och Nicolas Mahut var regerande mästare, men Herbert valde att inte deltaga detta år. Mahut spelade med Jürgen Melzer och de förlorade i den andra omgången mot Kevin Krawietz och Andreas Mies.

Krawietz och Mies vann sin första Grand Slam-titel efter att ha besegrat Jérémy Chardy och Fabrice Martin med 6–2, 7–6(7–3) i finalen.

Seedning 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Tredje omgången)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Första omgången)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Semifinal)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (Tredje omgången)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (Första omgången)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (Första omgången)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Tredje omgången)
  Henri Kontinen /  John Peers (Tredje omgången)
  Máximo González /  Horacio Zeballos  (Första omgången)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Kvartsfinal)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Kvartsfinal)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (Första omgången)
  Nicolas Mahut /  Jürgen Melzer (Andra omgången)
  Robin Haase /  Frederik Nielsen (Tredje omgången)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (Första omgången)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (Första omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Referenser
Lottning

Franska öppna 2019
Franska öppna 2019 – Herrdubbel